

Cinema
 The Crooked Billet – film del 1929 diretto da Adrian Brunel

Persone
 Alessio Billet (1783-1873) – cardinale e politico italiano
 Félix Billet (1808-1882) – fisico francese